Haunt – videogioco del 2012
 Haunt – fumetto pubblicato da Image Comics, creato da Todd McFarlane e Robert Kirkman

Cinema
 Haunt – film del 2013 diretto da Mac Carter
 Haunt - La casa del terrore – film del 2019 diretto da Scott Beck e Bryan Woods